Anna odkazuje na:

 Anna – ženské jméno
 Anna (rozhledna) – rozhledna v Orlických horách

sídla
 Anna (Estonsko) – vesnice v kraji Järvamaa v Estonsku
 Anna (Fars)) – vesnice v provincii Fárs v Íránu
 Anna (Kohgíluje a Bójer-Ahmad) – vesnice v provincii Kohgíluje a Bójer-Ahmad v Íránu
 Anna (Lotyšsko) – vesnice v okrese Alūksne v Lotyšsku
 Anna (Rusko) – město ve Voroněžské oblasti v Rusku
 Anna (Illinois) – město v Illinois v USA
 Anna (Ohio) – vesnice v Ohio v USA
 Anna (Texas) – město v Texas v USA

administrativní jednotky
 Anna (Španělsko) – obec ve Valencijském společenství v Španělsku
 Anna (Kentucky) – nezařazené území v Kentucky v USA

vodstvo
 Anna (jezero) – jezero ve Virginii v USA
 Anna (řeka) – řeka, přítok Hořejšího jezera ve Michiganu v USA

geomorfologie
 Anna (jeskyně) – jeskyně v Maďarsku

filmy v jejichž názvu je obsaženo slovo Anna
 Anna e i cinque – film 2008
 Anna Elliotová – film 2007 a román od anglické spisovatelky Jane Austenové
 Anna Oz – film 1996
 Anna und die Liebe – film 2010
 Anna und das Familiengespenst – film 1980
 Anna und Franz – film 1987
 Anna ze Zelených vršků – film 1985
 Franz und Anna – film 2002
 Anna Karenina – film 2012, podle románu L. N. Tolstého

hudební alba v jejichž názvu je obsaženo slovo Anna
 Anna Abreu – hudební album 2007